La Prva hrvatska nogometna liga 2009-2010, conosciuta anche come T-Com Prva HNL 2009-2010 per motivi di sponsorizzazione, è stata la diciannovesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 25 luglio 2009 e il 13 maggio 2010, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo dodicesimo titolo (sedicesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Davor Vugrinec (NK Zagabria), con 18 reti.

Formula 
Il numero di squadre partecipanti passò dalle dodici della precedente stagione alle sedici di quella attuale e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 30 partite al termine delle quali le ultime tre classificate furono retrocesse in 2.HNL.

Le qualificate alle coppe europee furono quattro: la vincente alla UEFA Champions League 2010-2011 mentre la seconda, la terza e la vincitrice della coppa nazionale alla UEFA Europa League 2010-2011.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2010-2011.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2010-2011.
      Retrocessa in 2. HNL 2010-2011.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (18)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Migliore attacco:  (70 gol segnati)
 Miglior difesa:  e  (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+50)
 Maggior numero di pareggi:  (11)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  (3)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Peggiore attacco:  (27 gol fatti)
 Peggior difesa:  (81 gol subiti)
 Peggior differenza reti:   (-51)
 Partita con più reti:  -   7-1 (8) -  -  5-3 (8)

Squadra campione

 Allenatore:  Branko Ivanković, Marijan Vlak, Krunoslav Jurčić

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2009-2010
Treća Liga 2009-2010
Hrvatski nogometni kup 2009-2010

Collegamenti esterni 
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Prva hrvatska nogometna liga